Анастасія Володимирівна Янко́вська ( 10 грудня 1986, Огульці, Валківський район, Харківська область, УРСР, СРСР) — українська поетеса, член НСПУ (з 2005).

До життєпису 
Випускниця Огульцівської ЗОШ І—ІІІ ступенів. Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. В. Каразіна.

Творчість 
Авторка збірки віршів «При дорозі терна» (2004).

Авторка добірок у газетах «Літературна Україна», «Слобідський край», «Сільські новини», журналі-альманаху «Левада».

Відзнаки 
Лауреат літературних конкурсів «Любіть Україну» (2003) та «Джерельце».

Примітки

Література 
 , С. 541

Члени НСПУ
Українські поетеси
Поети України XXI століття